БРВ — аббревиатура:

 БРВ — Боливиарианская Республика Венесуэла
 БРВ — блок резисторов взрывобезопасный
 БРВ — база резерва вертолётов